Okręty US Navy o nazwie USS "McCook", pochodzącej od Rodericka S. McCooka:

Pierwszy "McCook" (DD-252) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1919 i został przekazany Royal Navy jako HMS "St. Croix".
Drugi "McCook" (DD-496) był niszczycielem typu Gleaves, który wszedł do służby w 1943 i został wycofany w 1949.

McCook